Sibuntuon (Dolok Pardamean), een plaats in Indonesië
Sibuntuon (Habinsaran), een plaats in Indonesië
Sibuntuon (Balige), een plaats in Indonesië
Sibuntuon (Uluan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing